Schmellbach ist ein Gewässername:
 Schmellbach (Reichenbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Reichenbachs (zur Aich) bei Musberg, Stadt Leinfelden-Echterdingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Schmellbach, Oberlauf des danach anfangs Zimmernertalbach genannten Schwarzenbachs (zur Schlichem) bei Schömberg, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg